Кач:

 Кач — залив Аравийского моря.
 Кач — полуостров на западном побережье Индии.
 Кач — самый большой по площади округ в индийском штате Гуджарат и во всей Индии.
 Кач — штат Индии с 1947 по 1956 г.
 Кач — город в провинции Белуджистан, Пакистан.
 Кач — город в автономном каре Воеводина, Сербия.
 Кач — деревня в медье Боршод-Абауй-Земплен, Венгрия.
 Трэш-шапито КАЧ — рэп-группа из Санкт-Петербурга.

См. также 
 Качский Ранн